Рюмкин — фамилия. Известные носители:

 Рюмкин, Александр Васильевич — глава администрации города Павлодар (1991—1994).
 Рюмкин, Виктор Михайлович (1931—2019) — советский военачальник, военный инженер и учёный.